Harrismith (Afrique du Sud), une ville d'Afrique du Sud
Harrismith (Australie), une ville d'Australie